Niemcy:
 Berlin-Tegel – dzielnica Berlina
 Berlin-Tegel – port lotniczy w Berlinie (TXL, EDDT)

Zobacz też:
 Tegel